Il doppio del Grand Prix Hassan II 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Stephen Huss e Myles Wakefield erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

František Čermák e Leoš Friedl hanno battuto in finale 6–3, 7–5 Devin Bowen e Ashley Fisher.

Teste di serie
 Chris Haggard /  Robbie Koenig (quarti di finale)
 František Čermák /  Leoš Friedl (campioni)
 Jared Palmer /  Jeff Tarango (quarti di finale)
 Petr Luxa /  David Škoch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2003
ATP Tour 2003